Reprezentacja Francji U-20 w rugby union mężczyzn – juniorski zespół Francji w rugby union. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Fédération Française de Rugby, członek World Rugby oraz Rugby Europe Uczestniczy w mistrzostwach świata i Pucharze Sześciu Narodów U-20 od roku 2008, to jest od początku ich rozgrywania.

Turnieje 

U